

Sciences et techniques 
Plusieurs concepts de physique sont nommés en référence au mathématicien allemand Henry Görtler :
 les tourbillons de Görtler, des tourbillons longitudinaux contrarotatifs par paire qui apparaissent dans une couche limite se développant sur une paroi concave ;
 le nombre de Görtler, un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides pour prévoir l'apparition de tourbillons de Görtler.

Patronyme 

 Henry Görtler (1909-1987), un mathématicien appliqué allemand, surtout connu pour ses travaux en mécanique des fluides ;
 Lukas Görtler (1994-), un footballeur allemand ;
  (1990-), un footballeur allemand.